Alex Bogdanovic, un joueur de tennis britannique né en 1984 ;
 
 Bogdan Bogdanović, un architecte, homme politique et écrivain serbe né en 1922 et mort en 2010 ;
 Bogdan Bogdanović, joueur serbe de basket-ball né en 1992 ;
 Bojan Bogdanović, un joueur croate de basket-ball né en 1989 ;
 Dimitrije Bogdanović (1930-1996), historien de la littérature serbe et académicien ;
 Goran Bogdanović, un homme politique serbe né en 1963 ;
 Kosta Bogdanović, un sculpteur, historien de l'art, critique d'art et théoricien de l'art né en 1930 ;
 Luka Bogdanović, un joueur serbe de basket-ball né en 1985 ;
 Peter Bogdanovich (1939-2022), un critique, acteur et réalisateur de cinéma américain ;
 Rade Bogdanović, un footballeur né en 1970.

Voir aussi 
 Bogdanovitch, une ville de Russie.

Nom théophore